Оливье́ Стре́бель (; 20 января 1927, Брюссель — 29 июля 2017) — бельгийский скульптор, наряду с Пьером Алешинским примыкавший к авангардистскому движению КОБРА.

Стребель является одним из наиболее ярких художников-символистов своей страны. Родившись в семье художника, будущий авангардист с ранних лет обучался работе с керамикой и скульптуре. К двадцати годам он уже заработал репутацию и приобрел широкую известность, был приглашён преподавать во многие университеты по всему миру. Сегодня его скульптуры представлены в основных городах Европы, США и Азии.

Одна из работ «Похищение Европы» была подарена Бельгией Москве и установлена в фонтане на площади Европы (открыт в сентябре 2002).

Награды 
 Большая Римская премия (1956)
 Медаль Пушкина (Россия, 29 сентября 2005 года) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-бельгийских культурных связей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Оливье Стребеля

Авангардизм
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии